Il singolare femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Cristina Dinu che ha battuto in finale Chanel Simmonds 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova (semifinali)
 Chanel Simmonds (finale)
 Conny Perrin (semifinali)
 Dalila Jakupovič (primo turno)

 Cristina Dinu (Campionessa)
 Jia-Jing Lu (quarti di finale)
 Margarita Lazareva (primo turno)
 Alexandra Romanova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2012